Cirey je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Cirey – obec v departementu Haute-Saône
 Cirey-lès-Mareilles – obec v departementu Haute-Marne 
 Cirey-lès-Pontailler – obec v departementu Côte-d'Or
 Cirey-sur-Blaise – obec v departementu Haute-Marne 
 Cirey-sur-Vezouze – obec v departementu Meurthe-et-Moselle